Belvidere kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Belvidere (Illinois)
Belvidere (Nebraska)
Belvidere (New Jersey)
Belvidere (South Dakota)